Гончарне — село, Севастополь, Балаклавський район
 Гончарне — селище, Херсонська область Білозерський район